nwm – codice ISO 639-3 della lingua yamusa-molo